Der Kanton Gravona-Prunelli ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Ajaccio, im Département Corse-du-Sud und in der Region Korsika.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 15 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Gravonaprunelli